Cikeusal (Talaga), een plaats in Indonesië
Cikeusal (Gempol), een plaats in Indonesië
Cikeusal (Cimahi), een plaats in Indonesië
Cikeusal (Tanjungjaya), een plaats in Indonesië
Cikeusal (Cikeusal)